Ferrari Dino 246 è stato un nome di diverse autovetture Ferrari:

 Ferrari Dino 246 – modello da strada prodotto dal 1969 al 1973
 Ferrari Dino 246 S – modello da competizione prodotto nel 1960
 Ferrari Dino 246 SP – modello da competizione prodotto nel 1961
 Ferrari Dino 246 Tasmania – modello da competizione prodotto dal 1968 al 1969